La Chaca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Chaca, Ixhuatlán de Madero, 
 La Chaca, Tantoyuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar